Тэйвз () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Тэйвз, Джонатан (род. 1988) — канадский хоккеист.
 Тэйвз, Брайан — канадский кёрлингист.